Die Mutua Madrid Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 8. Mai 2011 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das vierte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal. In diesem Jahr schaffte er es erneut ins Finale und traf dort auf den in dieser Saison bislang ungeschlagenen Novak Đoković. Dieser setzte sich wie schon in den Finals von Indian Wells und Miami erneut gegen Nadal durch und gewann somit seinen sechsten Titel in diesem Jahr. Es war sein erster Triumph in Madrid und der 24. ATP-Titel in seiner Karriere. Für Nadal hingegen endete eine zwei Jahre andauernde Siegesserie auf Sandplatz. Im Doppel konnten die Bryan-Brüder durch einen Zweisatzsieg über Michaël Llodra und Nenad Zimonjić ihren Titel verteidigen. Für sie war es der vierte Triumph in Madrid (nach 2006, 2007 und 2010), zudem der fünfte Titel in diesem Jahr und der 71. gemeinsame ATP-Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.835.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.706.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 30. April 2011 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 185 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 168 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 38 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Madrid